Ниммкюла (Nõmmküla) — назва географічних об'єктів Естонії.

 Ниммкюла — село у волості Ракке повіту Ляене-Вірумаа.
 Ниммкюла — село у волості Тапа повіту Ляене-Вірумаа.
 Ниммкюла — село у волості Мугу повіту Сааремаа.
 Ниммкюла — село у волості Райккюла повіту Рапламаа.
 Ниммкюла — колишнє село в колишній волості Ноароотсі повіту Ляенемаа.
 Ниммкюла — колишнє село у волості Кайу повіту Рапламаа.

Див. також 
 Вяйке-Ниммкюла (Väike-Nõmmküla) — село у волості Ляене-Ніґула (до реформи 2017 року у волості Ноароотсі) повіту Ляенемаа.
 Суур-Ниммкюла (Suur-Nõmmküla) — село у волості Ляене-Ніґула (до реформи 2017 року у волості Ноароотсі) повіту Ляенемаа.